La chapelle de la Dame de tous les Peuples, ou chapelle Notre-Dame de tous les Peuples (parfois chapelle Notre-Dame de toutes les Nations) est la chapelle construite à Amsterdam, après les supposées apparitions mariales d'Amsterdam de 1945 à 1959.

Cette chapelle est construite à partir de 1959, par la . Dans la chapelle se trouve le tableau de la Dame de tous les Peuples.

Localisation 
La chapelle est construite dans le sud de la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas, dans la rue du .

Historique

Les apparitions

La soixantaine d'apparitions rapportées par Ida Peerdeman se sont déroulées essentiellement dans l'appartement familial, rarement à l'extérieur, et en présence de peu de témoins. Au cours de ces apparitions qui s'étalent de 1945 à 1959, la Vierge Marie se serait présentée à elle sous le titre de la . La Vierge aurait annoncé à la voyante différents événements politiques, sociaux, mais aussi religieux qui devaient se produire dans les années à venir. D'après Gerd Schallenberg : .

Le , Ida dit avoir une apparition de la Vierge au , la Vierge lui indique le lieu où elle souhaiterait voir une chapelle construite et consacrée à la Dame de tous les Peuples. Le 31 mai suivant, la voyante dit bénéficier de sa dernière apparition où la Vierge lui apparaît , elle la décrit .

La construction
En 1959, la  achète le terrain au   et y fait construire une petite chapelle. Dans la chapelle est peinte une représentation de la Vierge, telle qu'elle serait apparue à Ida Peerdeman.

Le , l’évêque de Haarlem   fait procéder au couronnement de la statue de .

Description

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Apparitions mariales d'Amsterdam
 Dame de tous les Peuples

Bibliographie 
ouvrages en français 
 .
 .
 .
 .
 .

ouvrages en d'autres langues 
 .
 .
 .
 .

Liens externes 
 
  The Lady of All Nations. Site dédié.
 La Dame de tous les peuples. Site dédié, traduit en de multiples langues (dont le français).

 

Dame de tous les Peuples
Amsterdam
Église à Amsterdam